Un bureau de campagne est un bureau qui était utilisé par les officiers et leurs auxiliaires à l'arrière du front au cours d'une campagne militaire. 

Le bureau de campagne était généralement un bien possédé par l'officier au même titre que son uniforme et que ses équipements militaires.Il était souvent fabriqué par un maître ébéniste en fonction des préférences du commanditaire ou suivant le style employé pour les meubles de campagne. Il existe une variété de styles différents pour les bureaux de campagne, mais tous sont commodes et faciles à transporter. 

Un bureau de campagne qui reprendrait, par exemple, la forme d'un bureau à double piédestal serait constitué de pièces détachées : deux piédestaux et une surface de travail. Chaque partie disposant de poignées en fer ou en laiton qui facilitent le transport.

Les adaptations du bureau plat en bureau de campagne semblent avoir été assez fréquentes, elles étaient souvent constituées d'une seule partie disposant de poignées solides ainsi que de pieds pliants. 

Tous les bureaux de campagne peuvent être considérés en un sens comme des bureaux portables.

Les versions modernes de ce genre de bureau peuvent être trouvées chez des détaillants populaires comme Target.

Voir aussi 
 Liste des meubles et objets d'art
 Meubles de campagne

Références

Bureau (meuble)